Тарквиния (Tarquinia) е име на:

 Тарквиния, град в италианската провинция Витербо, регион Лацио в Етрурия
 Етруската фамилия Тарквинии (gens Tarquinia)
 Тарквиния Секунда, дъщеря на Тарквиний Приск (616-579 пр.н.е.) и Танаквил; съпруга на Марк Юний Брут; майка на Луций Юний Брут
 Тарквиния Примера, дъщеря на Тарквиний Приск и Танаквил; съпруга на Сервий Тулий, римски цар (579-535 пр.н.е.)